Terzibaschitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Terzibaschitsch (* 1955), deutsche Musikpädagogin, Pianistin und Komponistin
 Stefan Terzibaschitsch (1926–2008), deutscher Ingenieur, Autor zur US Navy und Musik-Autobiograph